Ram Records (Verenigd Koninkrijk), een Brits platenlabel voor drum & bass en dubstep
 Ram Records (Verenigde Staten), een Amerikaans platenlabel voor onder meer blues en rhythm & blues